una singola montagna alpina (vedi Alpi)
 alpeggio
 L'Alpe – montagna dell'Appennino tosco-emiliano
 Monte Alpe – montagna dell'Appennino ligure
 Monte Alpe – montagna delle Prealpi Liguri
 Alpe d'Huez – località sciistica francese
 L'Alpe – rivista italiana della Priuli & Verlucca
 Alpe di Vobbia – frazione montana del comune di Vobbia nella città metropolitana di Genova
Edizioni Alpe – casa editrice italiana di fumetti

Sigle 
 Autonomie Liberté Participation Écologie (ALPE) – partito politico valdostano

Altri progetti